Vámos Tibor (Székesfehérvár, 1967. január 16.) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása (korábban: iskolaigazgató), jelenleg az MLSZ versenyigazgatója.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát 1983. augusztus 24-én Székesfehérváron tette le, ezt követően a Fejér megyei Labdarúgó Szövetség, majd a Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. 1993-ban NB III-as, egyben az országos utánpótlás bírói keret tagja. Az Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Testületének (JT) minősítése alapján 1995-től az NB II-es bíró, 1998-tól az NB I-es asszisztensi keret tagja. A nemzeti játékvezetéstől 2012-ben búcsúzott. Az NB II -ben 25 mérkőzést vezetett. Az NB I-ben 280 alkalommal szolgált asszisztensként.

Mottója: Minden területen csak a becsülettel elvégzett munka hozhat eredményt. A játékvezetők lehetőleg maradjanak észrevétlenek, tartassák be a szabályokat. *

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi partjelzőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Intertotó-kupa, Európa-liga, UEFA-kupa és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen működött partbíróként. Először Bede Ferenc asszisztense, majd 2006-tól Kassai Viktor felkérésére, Erős Gáborral a sikeres hármas  tagja. A nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a búcsúzott. Összes nemzetközi mérkőzéseinek száma: 71.

Összes nemzetközi mérkőzéseinek száma: 62, ebből válogatott vb-, illetve Eb-selejtezők: 9, UEFA-bajnokok ligája mérkőzések: 8, egyéb európai kupamérkőzések: 22 (2010. február).

Labdarúgó-világbajnokság
A 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Kassai Viktor állandó asszisztenseként foglalkoztatta.

---

A 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságon Kassai Viktor állandó asszisztenseként szolgált.

---

A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB  Kassai Viktor segítőjeként szolgálta a labdarúgást. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában, illetve az  AFC/OFC zónadöntőn tevékenykedett. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik között ott volt Kassai Viktor és két segítője, Erős Gábor és Vámos Tibor is. Március 2-ától 6-áig a Kanári-szigeteken szemináriumon vettek részt, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
A 2002-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, a FIFA/UEFA JB asszisztensként vette igénybe szolgálatát.

A 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságon valamint a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon a FIFA/UEFA asszisztensként foglalkoztattat. 2008-ban és 2012-ben Kassai Viktor volt a játékvezető.

2004-es selejtező mérkőzés

2008-as selejtező mérkőzés

2012-es selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB Kassai Viktor partbírójaként alkalmazta.

Sportvezetőként
A BLSZ JB oktatási instruktora, ellenőr.

2020. július 1-tól az MLSZ Versenyigazgatója

Díjak, elismerések 
2013-ban Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, egyben az MLSZ JB elnöke 30 éves vizsgája alkalmából emléktárgyat adott részére.

Források

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Vámos Tibor focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 2.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Székesfehérváriak
1967-ben született személyek
Élő személyek